Тебо () — округ в составе провинции Джамби. Административный центр — город Муара-Тебо.

География 
Площадь округа — 6184 км². На западе граничит с округом Бунго, на юге — с округами Мерангин и Саролангун, на востоке — с округами Западный Танджунг-Джабунг и Батангхари, на севере — с территорией провинции Риау, на северо-западе — с территорией провинции Западная Суматра.

Население 
Согласно переписи 2010 года, на территории округа проживало 297 735 человек.

Административное деление 
Территория округа Тебо административно подразделяется на 13 районов (kecamatan):

Примечания 

Округа провинции Джамби